Sofia Open 2022 var en tennisturnering for mænd, der blev spillet indendørs på hardcourt i Arena Armeec Sofia i Sofia, Bulgarien i perioden 26. september - 2. oktober 2022. Det var den 7. udgave af Sofia Open siden den første turnering i 2016, og turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 250.

Herresingletitlen blev vundet af Marc-Andrea Hüsler, som i finalen besejrede Holger Rune med 6-4, 7-6(8), og som dermed vandt sin første titel på ATP Tour.

Doubletitlen gik til Rafael Matos og David Vega Hernández efter finalesejr på 3-6, 7-5, [10-8] over Fabian Fallert og Oscar Otte.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 534.555, hvilket var en stigning på 27 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 15. august 2022 (seks uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble 

Turneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Sofia Open  
 ATP Tour - Sofia 2022 - Results

Noter 

2022
ATP Tour 2022